Золочев (; ) е град в западна Украйна, Лвовска област. Административен център на Золочевски район. Населението на града през 2013 година е 24 074 души.

Побратимени градове 
  Олава, Полша
  Шйонинген, Германия

Външни препратки 
  Официален сайт
 Времето в Золочев

Градове в Лвовска област